Ма́йник широколи́стный () — многолетнее растение, вид рода  семейства .

Ботаническое описание 
Стебли высотой 15—25 (40) см, прямостоячие, в верхней части с 2—3 листьями.

Листья толстоватые, блестящие, зелёного цвета; лопасти более расходящиеся, чем у майника двулистного.

Соцветия — содержат до 25 цветков. Цветки почти или вовсе без запаха, крупнее, чем у майника двулистного, доли околоцветника шире и длиннее, иногда до 4 мм длиной.

Классификация

Таксономия 
Вид Майник широколистный входит в род  семейства  порядка .

Литература

Примечания 

Нолиновые
Флора Дальнего Востока